Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Dictys fils de Magnès, roi de Sérifos,
 Dictys fils de Poséidon ;
 Dictys de Crète est l'auteur légendaire de l’Éphéméride de la guerre de Troie.